Grandes Jorasses – gruppo montuoso del Massiccio del Monte Bianco
 Petites Jorasses – montagna del Massiccio del Monte Bianco